Варшавское шоссе — магистральная улица в городах России и Белоруссии, названная в честь исторического направления Москва — Варшава (через Обнинск, Рославль, Бобруйск):
 Варшавское шоссе — шоссе в Москве и Щербинке. 
 Варшавское шоссе (Подольск) — шоссе в микрорайоне Кузнечики, выезд из Подольска в сторону Обнинска
 Варшавское шоссе (Брест) — шоссе в Бресте, примыкающее к автомобильному погранпереходу с Польшей.